Philadelphia Opera Company – Compagnia di teatro d'opera fondata nel 1908 da Oscar Hammerstein I
 Philadelphia Opera Company – Compagnia di teatro d'opera fondata nel 1938 dal direttore d'orchestra Sylvan Levin